Kinney ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Jamal Kinney (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Bob Kinney (1920–1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chandler Kinney (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin, Kinderdarstellerin und Tänzerin
 Charles Kinney (1850–1918), US-amerikanischer Drucker, Händler und Politiker
 Dick Kinney (1916–1985), US-amerikanischer Comic-Zeichner
 Emily Kinney (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Fern Kinney, US-amerikanische Sängerin
 Jeff Kinney  (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller

 Kathy Kinney (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Lisle Kinney, neuseeländischer Musiker

 Nigel Kinney (* 1985), kanadischer Biathlet
 Roger Cicero Mac-Kinney († 2015), mexikanischer Schriftsteller, Dichter und Politiker
 Sean Kinney (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Sheldon Kinney (1918–2004), US-amerikanischer Konteradmiral
 Taylor Kinney (* 1981),  US-amerikanischer Schauspieler und Modell
 Terry Kinney (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Kinney (1868–1912), US-amerikanischer Politiker

Kinney ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kinney (Minnesota), Ort in den USA
 Kinney County, Verwaltungseinheit in Texas, USA
 Kinney Lake, See in British Columbia, Kanada

Siehe auch:

 Kinnie
 McKinney